Il campionato mondiale di pallavolo maschile Under-21 è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, riservata a giocatori con un'età inferiore di 21 anni, organizzata con cadenza biennale dalla FIVB.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni